Maxville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maxville (Arkansas)
 Maxville (Florida)
 Maxville (Indiana)
 Maxville (Missouri)
 Maxville (Montana)
 Maxville (Ohio)
 Maxville (Oregon)
 Maxville (Wisconsin), im Buffalo County
 Maxville (Town, Buffalo County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch
 Macksville